Влади́мир Рыженко́в: 
 Рыженков, Владимир Ильич (1948—2011) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1973).
 Рыженков, Владимир Николаевич (1945—1996) — советский и белорусский деятель спорта.